Parc Nacional de Chaambi, a Tunísia
 Djebel Chaambi, muntanya més alta de Tunísia